Albany County kan syfta på flera olika countyn i USA

 Albany County, New York 
 Albany County, Wyoming

Se även 
 Albany